Antonio Felice Zondadari, Sênior — Cardeal em 1712
 Antonio Felice Zondadari, Júnior — Cardeal em 1801

Desambiguação